Philobryon är ett släkte av svampar. Philobryon ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Philobryon